И́рша — посёлок городского типа (до 2011 года — рабочий посёлок) в Рыбинском районе Красноярского края России.

Образует муниципальное образование со статусом городского поселения посёлок Ирша как единственный населённый пункт в его составе. В рамках административно-территориального устройства соответствует административно-территориальной единице посёлок городского типа Ирша.

География 
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 7 км.

История 
Статус рабочего посёлка — с 1939 года.

Население

Местное самоуправление 
 Иршинский поселковый Совет депутатов
Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 10

 Глава муниципального образования
 Пелиханов Александр Александрович. Дата избрания :14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания

Источники 
 

Посёлки городского типа Красноярского края
Населённые пункты Рыбинского района (Красноярский край)
Муниципальные образования Рыбинского района Красноярского края
Городские поселения Красноярского края